Дафни — греческий топоним. Может означать:

 Дафни — византийский монастырь в 11 км к северо-западу от центра Афин.
 Дафни (Аттика) — город в Греции.
 Дафни (Афон) — небольшое поселение на святой горе Афон.
  — село в общине Танагра.
  — бывший населённый пункт в Хайдарионе, пригороде Афин в Греции.

Корабли
  — бомбардирский корабль, в составе Военно-морских сил Греции в 1830—1834 гг.
 Дафни II (миноносец) — миноносец, в составе Военно-морских сил Греции в 1912—1926 гг.
  — тральщик, в составе Военно-морских сил Греции с 1964 года.

Другое
 Дафни, Реувен  (Рубен Кандт; 1913—2005) — израильский военный и дипломат.
 Дафни Блейк — персонаж медиафраншизы «Скуби-Ду».